Marameo – interiezione di sberleffo che ricorda il miagolio del gatto
 Marameo – film del 2008
 Marameo – singolo di Stefania Rotolo del 1979
 Marameo – programma televisivo a cura de Il Bagaglino del 2002